«Монреаль Канадиенс» (, ) — канадский профессиональный хоккейный клуб, базирующийся в Монреале, провинция Квебек. Выступает в Атлантическом дивизионе Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Является старейшим и самым титулованным клубом НХЛ. Основанный в 1909 году, за свою более чем 100-летнюю историю «Монреаль» завоевал 24 Кубка Стэнли, 11 О’Брайен Трофи, 25 раз Приз принца Уэльского, 1 Приз Кларенса Кэмпбелла, а также 24 раза становился чемпионом своего дивизиона. Наряду с «Торонто Мейпл Лифс», «Детройт Ред Уингз», «Бостон Брюинз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Чикаго Блэкхокс», является клубом «Оригинальной шестёрки» НХЛ.

Первый в истории клуба Кубок Стэнли был завоёван в 1916 году, когда «Канадиенс» выступали еще в Национальной хоккейной ассоциации (НХА). «Хабс» три раза становились «командой-династией». Первая «династия» играла во второй половине 1950-х годов, завоевав 5 Кубков Стэнли в период с 1956 по 1960 годы. Вторая завоевала 4 кубка с 1965 по 1969, а третья также четыре раза брала главный трофей лиги с 1976 по 1979 годы.

В составе «Монреаля» играло большое количество игроков, впоследствии ставших членами зала хоккейной славы. Анри Ришар за 20 сезонов в «Канадиенс» выиграл рекордные 11 Кубков Стэнли, а его старший брат Морис первым в истории забросил 50 шайб в сезоне, 50 за 50 матчей и 500 голов в карьере, играя за «Монреаль». Жорж Везина стал первым вратарём в истории НХЛ, кому удалось отстоять матч на ноль, а также отдавшим результативную передачу. Всего «Монреаль Канадиенс» вывел из обращения в клубе 15 номеров 18 игроков, а в зале славы значатся имена 52 хоккеистов, выступавших в разное время в составе «канадцев».

С 1996 года клуб проводит свои домашние матчи на арене «Белл-центр», а до этого в течение 72 лет играл на монреальском «Форуме».

Статистика сезонов

НХА

НХЛ

От создания до «Оригинальной шестёрки»

«Оригинальная шестёрка»

От расширения и до наших дней

Общая статистика сезонов

Статистика трофеев

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
Статистика сезонов «Монреаль Канадиенс» на hockeydb.com

 
Монреаль Канадиенс